Brookland (Arkansas), une municipalité de l'Arkansas
 Brookland (Washington), un quartier de Washington
 Brookland, une localité du Royaume-Uni située dans le comté du Kent.

Voir aussi 
 Brooklands